Schmidtgen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Christian Leberecht Schmidtgen (1796–1866) deutscher Sänger, Dirigent und Komponist
 Johanna Schmidtgen (1814–1850), deutsche Opernsängerin (Sopran)

 Paul Schmidtgen (1882–1969), deutscher Apotheker und Chemiker